Фантана Маре има више значења:

 Фантана Маре (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Фантана Маре (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Општина Фантана Маре (Сучава), општина у округу Сучава у Румунији